Витроль — топоним.

 Витроль — коммуна в департаменте Буш-дю-Рон (Франция)
 Витроль — коммуна в департаменте Верхние Альпы (Франция)
 Витроль — кантон в департаменте Буш-дю-Рон, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег (Франция)

См. также 
 Витроль-ан-Люберон